Арал — фамилия и топоним.

Гидроним 
 Арал (Аральское море или озеро) — бывшее бессточное солёное озеро в Средней Азии на границе Казахстана и Узбекистана.

Населённые пункты

Казахстан 
 Арал — аул в Кордайском районе Жамбылской области.
 Арал — село в Мойынкумском районе Жамбылской области.
 Арал — село в Таласском районе Жамбылской области.
 Арал — упразднённое село в Алгинском районе Актюбинской области.

Киргизия 
 Арал — село в Сузакском районе Джалал-Абадской области.
 Арал — село в Тюпском районе Иссык-Кульской области.
 Арал — село в Манасском районе Таласской области.
 Арал — село в Таласском районе Таласской области.
 Арал — село в Жайылском районе Чуйской области.
 Арал — село в Жумгальском районе Нарынской области.

Китай 
 Арал — город субокружного уровня в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.

Корабли 
 «Арал» — колесный пароход Аральской флотилии России.

Персоналии 
 Арал, Джахит (1927—2011) — турецкий политик.
 Арал, Джошкун (род. 1956) — турецкий журналист.

Другое 
 «Арал» — узбекистанский и каракалпакский футбольный клуб из города Нукус.
 Aral AG — сеть автозаправочных станций в Германии и Люксембурге.

См. также 
 Аралкум (значения)
 Арал Второй
 Арал Первый